
Termin PIN ima više značenja.

 Lični identifikacioni broj
 Preferentno IUPAC ime
 Pin (elektronika)
 PIN dioda